Joe (англ. «Джо») — альбом Джо Дассена, який вийшов у 1972 році. Найвідомішими піснями з альбому стали «Taka Takata» та «La Complainte De L`Heure De Pointe».

Композиції

Посилання 

   Дискографія

Відео 

    RuTube Joe Dassin — «Salut Les Amoureux» 
    YouTube Joe Dassin — «Taka takata»  
   YouTube Joe Dassin — «La complainte de l'heure de pointe»  
     YouTube Joe Dassin — «Un peu de paradis» 

Альбоми Джо Дассена